Les élections municipales hongroises de 2019 ont lieu le  en Hongrie afin de renouveler les maires, conseillers municipaux et conseillers de comitats en un seul tour de scrutin.

Le Fidesz de Viktor Orban conserve la majorité des élus locaux mais subit plusieurs revers notamment dans les villes et dans la capitale Budapest où l'opposition conduite par Gergely Karácsony remporte la majorité. Alors que le Fidesz contrôlait 20 des 23 plus grandes villes du pays, il n'en conserve que treize, perdant Érd, Pécs, Tatabánya ou Miskolc. Il conserve cependant la majorité absolue dans l'ensemble des comitats avec des résultats globalement en hausse.

Système électoral 
Les maires sont élus au scrutin uninominal majoritaire à un tour. La capitale Budapest élit pour sa part un maire pour la ville entière ainsi que pour chacun de ses districts.

Dans les villes  les conseillers municipaux sont également élus au scrutin majoritaire, auxquels s'ajoutent un petit nombre de sièges attribués aux meilleurs candidats n'ayant pas réussi à arriver en tête, par souci de représentativité. Dans les villages , les conseillers sont élus au vote par approbation, les électeurs disposant d'autant de voix que de sièges à pourvoir. 

Dans les 19 comitats   les conseillers sont élus au scrutin proportionnel plurinominal avec seuil électoral de 5 %, répartis après décompte des voix selon la méthode d'Hondt.

Élection du maire de Budapest 

István Tarlós n'est pas réélu maire de Budapest, une fonction qu'il avait obtenu en 2010.

Élection de l'assemblée de Budapest 

*inclut un candidat indépendant soutenu par l'opposition

Conseils de comitats

Résumé

Baranya

Bács-Kiskun

Békés

Borsod-Abaúj-Zemplén

Csongrád-Csanád

Fejér

Győr-Moson-Sopron

Hajdú-Bihar

Heves

Jász-Nagykun-Szolnok

Komárom-Esztergom

Nógrád

Pest

Somogy

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Tolna

Vas

Veszprém

Zala

Notes et références 

2019 en Hongrie
Hongrie
Élection en Hongrie
Hongrie, 2019
Politique en octobre 2019